Бад-Бе́льциг () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бранденбург.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк.  Занимает площадь 234,83 км². Официальный код — 12 0 69 020. В черте города расположена средневековая крепость Айзенхардт. Также в городе расположены термы, наличие которых дает приставку "Бад" к названию города.

Город подразделяется на 14 городских районов.

Население

Фотографии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга
Районные центры Бранденбурга